FK Honka er en finsk fodboldklub fra Espoo. Efter at være tæt på at gå konkurs i starten af 2000'erne lykkedes det klubben i 2005 at kvalificere sig til den bedste liga for første gang. Her har den etableret sig i toppen, uden at det dog er blevet til nogen titel endnu. Bedste resultat er to andenpladser i ligaen samt to tabte pokalfinaler; den ene efter straffesparkskonkurrence til Tampere United. 

Klubben er desuden kendt for sit store ungdomsarbejde med over 1.000 drengespillere.

Titler 
 Finske mesterskaber (0): 
 Finske pokalturnering (0):

Historiske slutplaceringer

Europæisk deltagelse

Referencer 

Fodboldklubber i Finland
Etableret i 1957
Espoo